Skaidijavri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skäidijävri, sjö, Lappland, 
 Skaidijävri (sjö, lat 69,51, long 28,15), Lappland, 
 Skaidijävri (sjö, lat 69,48, long 28,12), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar